Meticci – individui nati dall'incrocio di due razze diverse
 Meticci – cani frutto di un incrocio di razze canine diverse
 Meticci – razza impura del comune gatto domestico
 Meticci – album di Ornella Vanoni del 2013
 Meticci del Capo – gruppo etnico sudafricano

Pagine correlate 
Meticcio (disambigua)